Als Gütetermin wird eine mündliche Verhandlung in einem Güteverfahren bezeichnet. Je nach der Verfahrensart ist zu unterscheiden zwischen
 der Güteverhandlung im ordentlichen Zivilprozess;
 der Verhandlung in einem freiwilligen oder vorgeschriebenen Verfahren vor einer Gütestelle.